Mühlriegel heißen folgende geographische Objekte:

 Mühlriegl, Ortslage von Hitzendorf, Bezirk Graz Umgebung, Steiermark (ältere Schreibung)

 
 Mühlriegel (Bayerischer Wald), 1080 m, im Arberkamm bei Arrach und Arnbruck,  Niederbayern 
 Mühlriegel (Weststeiermark), 533 m, bei Pirka südwestlich von Graz, Steiermark
 Mühlriegel (Oststeiermark), 524 m, bei Sinnersdorf am Rand der Buckligen Welt, Steiermark